Baturan (Colomadu), een plaats in het bestuurlijke gebied Colomadu, regentschap Karanganyar in de provincie Midden-Java, Indonesië.
 Baturan (Gantiwarno), een plaats in het bestuurlijke gebied Gantiwarno, regentschap Klaten in de provincie Midden-Java, Indonesië.